Jaakkola ist der Familienname folgender Personen:

 Anssi Jaakkola (* 1987), finnischer Fußballspieler
 Einari Jaakkola (1900–1992), finnischer Politiker
 Harry Jaakkola (* 1963), finnischer Eishockeyspieler
 Jalmari Jaakkola (1884–1964), finnischer Historiker
 Jyri Jaakkola (1977–2010), finnischer Menschenrechtsaktivist
 Mauri Jaakkola (1926–1992), finnischer Schauspieler
 Olli Jaakkola (* 1996), finnischer Biathlet